August Dieckmann ist der Name folgender Personen:

* August Dieckmann (Generalmajor) (Theodor August Dieckmann; 1832–1908), deutscher Generalmajor
 August Dieckmann (Politiker) (1856–1913), deutscher Bürgermeister
 August Dieckmann (SS-Mitglied) (August Hinrich Dieckmann; 1912–1943), deutscher SS-Standartenführer
 August Carl Ernst Dieckmann (auch August Christian Ernst Dieckmann; 1771–??), deutscher Pädagoge und Geistlicher